Mulock ist der Familienname folgender Personen:

 Al Mulock (1926–1968), kanadischer Schauspieler
 George Mulock (1882–1963), britischer Marineoffizier und Polarforscher
 Ron Mulock († 2014), australischer Politiker
 T. J. Mulock (Travis James Mulock; * 1985), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Tyson Mulock (* 1983), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler

Sonstiges:
 Mulock-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Mulock Inlet, Bucht in der Ross Dependency, Antarktika